VvTP (Studievereniging), Vereniging voor Technische Physica, Een studievereniging in TU Delft voor de studie Technische Natuurkunde.
VVTP (Theatervereniging), Vereniging Vrije Theater Producenten